Las denominaciones Estación de Lutxana y Estación de Luchana pueden corresponder a:

 Lutxana: Una estación del metro de Bilbao situada en el municipio de Erandio: Estación de Lutxana (Metro de Bilbao). 
 Luchana o Lutxana: Estación de la línea de tren Bilbao  - Plencia tren de Ferrocarriles Vascos / Euskotren, que en 1995 fue sustituida por la actual estación de Metro.
 Luchana: Una estación de Cercanías Renfe Bilbao situada en el municipio de Baracaldo: Estación de Luchana (Cercanías Bilbao).
 Luchana: Nombre que la Estación de Llacuna del Metro de Barcelona recibió entre 1977 y 1982.